Avenida Jorge Alessandri puede designar a:

 La Avenida Jorge Alessandri de las ciudades de Concepción y Talcahuano, Chile.
 La Avenida Jorge Alessandri de la ciudad de Santiago de Chile, actualmente denominada Autopista Central debido a la concesión existente sobre dicha vía.